James Blake e Sam Querrey eram os atuais campeões, mas perderam na primeira rodada para Philipp Marx e Florin Mergea. Jamie Murray e John Peers conquistaram o título, derrotando Bob Bryan e Mike Bryan na final por 1–6, 7–6(7–3), [12–10].

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)

<li>  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (Quartas de final)
<li>  Eric Butorac /  Jonathan Erlich (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D